Desa Mojopurno kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mojopurno (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 111,35), Jawa Timur, 
 Desa Mojopurno (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 111,56), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar